Greencastle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greencastle Township (Indiana)
 Greencastle Township (Iowa)